krowiak – kał krowi
 krowiak – rodzaj grzybów
 Krowiak – wzniesienie w powiecie dzierżoniowskim

Przypisy